

Населені пункти та їхні частини

 Дзежґув — село в гміні Неборув Ловицького повіту Лодзинського воєводства
 Дзежґув — село в гміні Радкув Влощовського повіту Свентокшиського воєводства
 Дзежґув — колонія в гміні Мислібуж Мисліборського повіту Західнопоморського воєводства
 Дзежґув — осада в гміні Мілич Мілицького повіту Нижньосілезького воєводства

Примітки